Molukse naaktoogral
 Sulawesinaaktoogral
 Talaudnaaktoogral